Алекса́ндр Белы́х: Белых, Александр Александрович (1940—2012) — российский художник наивного искусства.
 Белых, Александр Евгеньевич (род. 1964) — русский поэт, прозаик и переводчик, эссеист.
 Белых, Александр Юрьевич (род. 1971) — российский юрист, прокурор Пермского края, брат Никиты Белых.